Яхья Ибрагим Хассан Синвар ( 29 октября 1962). Является лидером организации ХАМАС в секторе Газа и один из основателей военного крыла организации.

Был одним из соучредителей аппарата безопасности.

Биография 
Родился 29 октября 1962 года в семье из аль-Мадждал (территория современного Ашкелона). Вырос в лагере беженцев Хан-Юнис. После окончания школы поступил в Исламский университет в Газе и получил степень бакалавра по арабскому языку. 

Был одним из первых активистов бригады Изз ад-Дин аль-Кассам.

В 1989 году был осужден за убийство палестинцев, подозреваемых в сотрудничестве с Израилем, и приговорен к пяти пожизненным заключениям.

В 2008 году во время тюремного заключения в Израиле ему сделали операцию по удалению опухоли на головном мозге .

В 2011 году он был освобожден в рамках сделки Шалита  и считается главным освобожденным лицом в этой сделке. Этот факт поднял его ранг среди членов организации.

В 2015 году правительство США официально объявило его террористом. 

В феврале 2017 года был избран лидером ХАМАСа в секторе Газа на внутренних выборах  и заменил Исмаила Ханию, который занимал эту должность. Вследствие этого между ним и Исмаилом Ханией возникли разногласия, влияющие на организацию. . Также Яхья Синвар руководил столкновениями на израильской границе — в секторе Газа, которые начались в марте 2018 года, и даже лично участвовал в демонстрациях у пограничной ограды.

Его младший брат — .

Примечания 

Родившиеся в 1962 году
Члены ХАМАС